Reagrupament Democràtic de Dahomey, partit polític històric de Benín
 Malaltia de Rosai-Dorfman (del seu nom en anglès Rosai–Dorfman Disease), malaltia rara que afecta els ganglis limfàtics
 Detector de detector de radar (del seu nom en anglès Radar Detector Detector), aparell que detecta detectors de radar
 Bomba bruta (del seu nom en anglès Radiological Dispersal Device), bomba dissenyada per a escampar material radioactiu
 Acadèmia Alpine (del seu nom original en anglès Renault Driver Development), programa de l'empresa Renault per a recolzar pilots joves
 Mètode de l'ànec de goma (del seu nom en anglès Rubber Duck Debugging), mètode de depuració de codi utilitzat a l'enginyeria de programari
 Disseny de regressió discontínua (del seu nom en anglès Regression Discontinuity Design), mètode estadístic d'inferència causal
 Resilient Distributed Dataset, conjunt de dades inicial d'una plataforma Apache Spark
 Replace Database Drivers, sistema de gestió de drivers del llenguatge de programació Clipper